Allsvenskan 2000 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 2000 (herr)
Damallsvenskan 2000
Allsvenskan i handboll för herrar 2000